Блэкхок, Блэк-Хок, Blackhawk () — может означать:

Black Hawk 
  (1949—1963) — здание; ночной джаз-клуб в Сан-Франциско, США.

 Технологии
 Sikorsky UH-60 Black Hawk

Blackhawk 
  — американская группа в стиле кантри, основанная в 1992 году.

Блэкхок 
 «» — одноименный вымышленный персонаж давно существующей серии комиксов Blackhawk, впервые опубликованной Quality Comics, а затем DC Comics.
 «» — комикс, созданный Джерри Финли-Дей в британском журнале «Торнадо».

 Населённые пункты США
  — поселение в округе Мид, штат Южная Дакота, США.
  — поселение в округе Контра-Коста, штат Калифорния, США.

См. также 
 
 Блэкхок-парк